Сире́ны, или морски́е коро́вы , — отряд растительноядных плацентарных млекопитающих, живущих в воде. Прародиной сирен, предположительно, является Африка, а их ближайшими родственниками — хоботные и даманы.

Характеристика 
Наряду с китообразными и ластоногими, сирены — третий большой таксон живущих в воде млекопитающих. В отличие от тюленей они, однако, не могут передвигаться по суше из-за слабости своих конечностей. С китами их тоже нельзя сравнить, поскольку они обычно обитают в прибрежном мелководье или даже в пресной воде.

Сирены — массивные животные с цилиндрообразным телом. Их передние конечности превратились в плавники, а задние в ходе эволюции полностью исчезли, их остатки невозможно установить даже в скелете. Спинного плавника, как у некоторых видов китов, у сирен нет. Хвост преобразился в плоский задний плавник. Кожа очень толстая и со складками, волосяного покрова нет. Морда вытянутая, но приплющенная, а не острая. Её окружают твёрдые и чуткие усы, которыми сирены осязают объекты. Ноздри расположены сравнительно высоко. Объём лёгких регулируется независимо друг от друга, что позволяет смещать центр тяжести и повышает устойчивость. По сравнению с туловищем, голова довольно крупная, тем не менее объём мозга по отношению к размерам тела один из самых малых среди всех млекопитающих. Количество и форма зубов у отдельных родов сирен весьма варьирует. Резцы часто встречаются в вырожденной форме, а клыки отсутствуют у всех современных видов. Передняя часть нёба покрыта мозолистыми слоями, что, вероятно, помогает при еде. Мозолистым является и короткий язык.

Сирены живут в одиночку или в небольших группах. Они передвигаются всегда медленно и осторожно. Их пища исключительно вегетарианского характера и состоит из морской травы и водорослей. Поскольку коренные зубы постоянно истираются об осевший на поедаемые водоросли песок, то на место сточенных зубов встают зубы, растущие глубже во рту. Продолжительность жизни сирен составляет около двадцати лет.

Эволюция 
У сирен имеются общие с хоботными и даманами сухопутные предки. Наиболее ранние известные ископаемые сиреноподобных животных датируются ранним эоценом и их возраст составляет около 50 миллионов лет. Эти животные были четвероногими и травоядными, ещё способными передвигаться по суше, но уже жившими преимущественно в мелкой воде. Впоследствии предки сирен были весьма успешными и распространёнными зверями, что доказывают многочисленные ископаемые остатки. Довольно быстро исчезли задние конечности, взамен развился горизонтальный хвостовой плавник.

В эоцене сформировались семейства Prorastomidae (), Protosirenidae () и дюгоневые (Dugongidae). Ламантины появились по преобладающему среди зоологов мнению лишь в миоцене. Со времён олигоцена существует только два семейства отряда сирен. В миоцене и плиоцене сирены были гораздо многочисленнее и разнообразнее, чем сегодня. Вероятно, что изменения в климате, произошедшие в плейстоцене, существенно сократили отряд сирен.

Классификация 
Двумя современными семействами сирен являются:
 Дюгоневые (Dugongidae), включает единственный ныне живущий вид, другой известный вид вымер в историческое время:
 
 † 
 Ламантиновые (Trichechidae) — содержит четыре вида:
 
 
 
 
 † Prorastomidae
 † Protosirenidae

Филогения

Сирены и люди 
Название сирен происходит от сирен из греческой мифологии, так как издали их легко спутать с купающимися людьми. Однако пение легендарных сирен никак не подходит к этим животным. Христофор Колумб был хоть и не первым человеком, увидевшим сирен, но известно о том, что он упомянул их в своём дневнике в 1493 году.

Все современные виды сирен считаются находящимися под угрозой (стеллерова корова была истреблена человеком уже через 27 лет после открытия этого вида, к 1768 году). Основной опасностью для них являются моторные лодки, которые своими винтами серьёзно калечат этих любящих мелководье зверей. Ещё одной угрозой является разрушение человеком окружающей среды и проникновение в их традиционные ареалы. Из-за своего обмена веществ сирены нуждаются в большом количестве водорослей, а их наличие напрямую связано с качеством воды, всё более падающим из-за влияния человека.

Примечания

Ссылки 
 Журнал «Вокруг Света»: Усатые русалки
 
 Сирены — Вымершие животные вики — Викия

 
Отряды млекопитающих